

Жданув — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Жданув — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства